Plusieurs cathédrales peuvent être appelées « cathédrale de Raguse » :
 la cathédrale de l’Assomption-de-la-Vierge-Marie à Dubrovnik ou Raguse en Croatie ;
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Raguse en Italie.

Raguse